A Celebration – singolo degli U2 del 1982
 A Celebration – album della Premiata Forneria Marconi del 1997